Dobrowola peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Dobrowola, un village dans la voïvodie de Lublin
 Dobrowola, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale